Parker's Cove (Newfoundland en Labrador)
 Parkers Cove (Nova Scotia)